Prommer ist der Familienname der folgenden Personen:

 Christian Prommer (* 1969), deutscher Schlagwerker, Komponist und Musikproduzent
 Elizabeth Prommer (* 1965), deutscher Kommunikations- und Medienwissenschaftlerin
 Michael Prommer (* 1972), US-amerikanischer Musiker 
 Nina Prommer, US-amerikanische Promi-Fotografin 
 Wolfgang Prommer (1545–1606), deutscher Bibliothekar 

siehe auch
 Pommer
 Programmiergerät
 Prommersberger
 Brommer